COB может означать:

 .cob — расширение имени файла
 Central Obrera Boliviana — Боливийский рабочий центр
 Children of Bodom (CoB) — финская музыкальная группа
 Chip-On-Board — технология монтажа чипа
 cob — кукурузный початок
 CoB — Кофермент B
 CoB — Close of Business (окончание рабочих часов)